Gernbach ist ein Gewässername:

 Gernbach (Kaltenbach), rechter Zufluss des Kaltenbachs (zur Mangfall) beim Torfwerk von Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gernbach (Kanzelbach), rechter Zufluss des Kanzelbachs in Altenbach, Stadt Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Gernbach (Laabenbach), linker Zufluss des Laabenbachs bei Klamm, Gemeinde Brand-Laaben, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Gernbach (Malzmühlbach), auch Germbach und Wührbach, aufgelassener innerer Stadtbach in München, Bayern, ein Oberlauf des Malzmühlbachs. Siehe Münchner Stadtbäche#Innere Stadtbäche
 Gernbach (Mitternacher Ohe), rechter Nebenstrang-Oberlauf der Mitternacher Ohe bis gegenüber Kleinarmschlag, Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Gernbach (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) unterhalb von Klosterreichenbach, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg 
 Gernbach (Mürz), rechter Zufluss der Mürz bei Allerheiligen im Mürztal, Gemeinde Kindberg, Bezirk Mürzzuschlag, Steiermark
 Gernbach (Wertach), linker Zufluss der Wertach vor Markt Wertach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Gerenbach
 Gehrnbach